l'année 1941 du calendrier grégorien
 1941 (Chronologie de Dada et du surréalisme)
 1941, film de Steven Spielberg (1979)
 1941: Counter Attack, un jeu vidéo

Homonymie de nombre